Lika inför lagen kan syfta på

Lika inför lagen (film, 1931) – en svensk film från 1931
Lika inför lagen (film, 1922) – en amerikansk film Manslaughter från 1922
Lika inför lagen (tysk film 1931) – en tysk film ''Leichtsinnige Jugend från 1931
Lika inför lagen – ett avsnitt en svensk TV-serie från 2005, se Kommissionen (TV-serie)

Se även
 Likhetsprincipen – ett begrepp inom juridiken